Guillaume de Rochefort peut désigner :
 Guillaume de Rochefort (1433-1492), un chancelier de France ;
 Guillaume Dubois de Rochefort (1731-1788), un écrivain français.